Francesco Cangiullo – scrittore, poeta e pittore italiano
 Giuseppe Cangiullo – calciatore italiano
 Luigi Cangiullo – tuffatore italiano
 Cangiullo (intagliatori) – famiglia di intagliatori italiani attivi a Napoli

Note